Казым Шахин оглы Джабраилов (более известный как Казым Джан; род. 2 февраля 1985 года, Джалилабад, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский эстрадный певец, музыкальный продюсер, автор слов и музыки.

Биография 
Казым Джан родился в 2 февраля 1985 года в Джалилабад, Азербайджан. С 1993 до 2002 года учился в музыкальной школе  имени Бюль Бюль в классе Алибаба Мамедова. В 1999 году — лауреат  конкурса музыки «Gənclik 99». 2В 2003 году принимал участие в передаче «Mərc show» с группой «Aypara». В 2005 году выпустил саундтрек на сериал «студенты» с группой «Айпара» с песней «Понаехали тут».
 c 2016 года начал сольную карьеру и подписал контракт с лейблом Mərkəz production и выпустил песень «O da belə getdi» «Qlukoza»  «Əqrəblər». в 2017 году начал сотрудничать с музыкальным лейблом Aftermad. Здесь он исполняет такие хиты как «Dağıdaram», «Mənimlə». Он является автором и аранжировщиком песен Айгюн Кязымовой «Dəli fikirlər», Фаика Агаева «Ay aman», Рахиды Бахышовой «Sənə dəliyəm» и многих других исполнителей.

Награды 
 "Yaşıl yarpaqlar-93"
 "Gənclik-99"

Дискография

Синглы 
 O da belə getdi (2017) 
 Ay qız (2017)
 Qlukoza (2017) 
 Əqrəblər (2017)
 Dağıdaram (2018) 
 Mənimlə (2019) 
 Ömrüm (2019)
 Fevral (2020)
 Dost (2021)

Примечания

Ссылки 
 
 

Авторы-исполнители Азербайджана